|-
|(3601) Велихов (Velikhov) || 1979 SP9 || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3602) Lazzaro || 1981 DQ2 || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3603) Гайдушек (Gajdušek) || 1981 RM || 5 сентября 1981 || Клеть || Л. Брожек
|-
|(3604) Беркхёйсен (Berkhuijsen) || 5550 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(3605) Дэви (Davy) || 1932 WB || 28 ноября 1932 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(3606) Похьёла (Pohjola) || 1939 SF || 19 сентября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(3607) Нанива (Naniwa) || 1977 DO4 || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(3608) Катаев (Kataev) || 1978 SD1 || 27 сентября 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3609) Liloketai || 1980 VM1 || 13 ноября 1980 || Нанкин || -
|-
|(3610) Decampos || 1981 EA1 || 5 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь,  Дж. де Санктис
|-
|(3611) Дабу (Dabu) || 1981 YY1 || 20 декабря 1981 || Нанкин || -
|-
|(3612) Peale || 1982 TW || 13 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3613) Кунлун (Kunlun) || 1982 VJ11 || 10 ноября 1982 || Нанкин || -
|-
|(3614) Tumilty || 1983 AE1 || 12 января 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(3615) Сафронов (Safronov) || 1983 WZ || 29 ноября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3616) Глазунов (Glazunov) || 1984 JJ2 || 3 мая 1984 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3617) Eicher || 1984 LJ || 2 июня 1984 || Андерсон-Меса || Брайан Скифф
|-
|(3618) Куприн (Kuprin) || 1979 QP8 || 20 августа 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3619) Нэш (Nash) || 1981 EU35 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3620) Платонов (Platonov) || 1981 RU2 || 7 сентября 1981 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3621) Curtis || 1981 SQ1 || 26 сентября 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(3622) Ильинский (Ilinsky) || 1981 SX7 || 29 сентября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3623) Чаплин (Chaplin) || 1981 TG2 || 4 октября 1981 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3624) Миронов (Mironov) || 1982 TH2 || 14 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.,  Журавлёва Л. В.
|-
|(3625) Фракасторо (Fracastoro) ||  || 27 апреля 1984 || Ла-Силья || В. Феррери
|-
|(3626) Ohsaki || 1929 PA || 4 августа 1929 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(3627) Саиэрс (Sayers) || 1973 DS || 28 февраля 1973 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(3628) Божнемцова (Božněmcová) || 1979 WD || 25 ноября 1979 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(3629) Лебединский (Lebedinskij) || 1982 WK || 21 ноября 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3630) Любомир (Lubomír) || 1984 QN || 28 августа 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3631) Сигюн (Sigyn) || 1987 BV1 || 25 января 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|(3632) Грачёвка (Grachevka) || 1976 SJ4 || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3633) Мира (Mira) || 1980 EE2 || 13 марта 1980 || Сан-Хуан || -
|-
|(3634) Иван (Iwan) || 1980 FV || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
|(3635) Крейц (Kreutz) || 1981 WO1 || 21 ноября 1981 || Альмерия || Любош Когоутек
|-
|(3636) Пайдушакова (Pajdušáková) || 1982 UJ2 || 17 октября 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3637) O'Meara || 1984 UQ || 23 октября 1984 || Андерсон-Меса || Брайан Скифф
|-
|(3638) Дэвис (Davis) || 1984 WX || 20 ноября 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3639) Weidenschilling || 1985 TX || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3640) Гостин (Gostin) || 1985 TR3 || 11 октября 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3641) Уильямс-Бэй || A922 WC || 24 ноября 1922 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(3642) Фриден (Frieden) || 1953 XL1 || 4 декабря 1953 || Зоннеберг || H. Gessner
|-
|(3643) Tienchanglin || 1978 UN2 || 29 октября 1978 || Нанкин || -
|-
|(3644) Кодзитаку (Kojitaku) || 1931 TW || 5 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3645) Фабини (Fabini) || 1981 QZ || 28 августа 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3646) Aduatiques || 1985 RK4 || 11 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3647) Dermott || 1986 AD1 || 11 января 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3648) Raffinetti || 1957 HK || 24 апреля 1957 || Ла-Плата || -
|-
|(3649) Guillermina || 1976 HQ || 26 апреля 1976 || Сан-Хуан || -
|-
|(3650) Куньмин (Kunming) || 1978 UO2 || 30 октября 1978 || Нанкин || -
|-
|(3651) Friedman || 1978 VB5 || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(3652) Сорос (Soros) || 1981 TC3 || 6 октября 1981 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3653) Климишин (Klimishin) || 1979 HF5 || 25 апреля 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3654) AAS || 1949 QH1 || 21 августа 1949 || Бруклин || IAP
|-
|(3655) Евпраксия (Eupraksia) || 1978 SA3 || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3656) Хемингуэй (Hemingway) || 1978 QX || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3657) Ермолова (Ermolova) || 1978 ST6 || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3658) Feldman || 1982 TR || 13 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3659) Беллинсгаузен (Bellingshausen) || 1969 TE2 || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3660) Лазарев (Lazarev) || 1978 QX2 || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3661) Долматовский (Dolmatovskij) || 1979 UY3 || 16 октября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3662) Дежнёв (Dezhnev) || 1980 RU2 || 8 сентября 1980 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3663) Тиссеран (Tisserand) || 1985 GK1 || 15 апреля 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3664) Anneres || 4260 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(3665) Фицджеральд (Fitzgerald) || 1979 FE || 19 марта 1979 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3666) Holman || 1979 HP || 19 апреля 1979 || Серро-Тололо || J. C. Muzzio
|-
|(3667) Anne-Marie || 1981 EF || 9 марта 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3668) Ильфпетров (Ilfpetrov) || 1982 UM7 || 21 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3669) Вертинский (Vertinskij) || 1982 UO7 || 21 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3670) Норткотт (Northcott) || 1983 BN || 22 января 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3671) Дионис (Dionysus) || 1984 KD || 27 мая 1984 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|(3672) Стивэдберг (Stevedberg) || 1985 QQ || 22 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3673) Леви (Levy) || 1985 QS || 22 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3674) Эрбисбюль (Erbisbühl) || 1963 RH || 13 сентября 1963 || Зоннеберг || К. Хофмейстер
|-
|(3675) Кемстач (Kemstach) || 1982 YP1 || 23 декабря 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3676) Hahn || 1984 GA || 3 апреля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3677) Magnusson || 1984 QJ1 || 31 августа 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3678) Mongmanwai || 1966 BO || 20 января 1966 || Нанкин || -
|-
|(3679) Condruses || 1984 DT || 24 февраля 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3680) Саша (Sasha) || 1987 MY || 28 июня 1987 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(3681) Боян (Boyan) || 1974 QO2 || 27 августа 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3682) Welther || A923 NB || 12 июля 1923 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3683) Baumann || 1987 MA || 23 июня 1987 || Ла-Силья || W. Landgraf
|-
|(3684) Берри (Berry) || 1983 AK || 9 января 1983 || Андерсон-Меса || Брайан Скифф
|-
|(3685) Derdenye || 1981 EH14 || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3686) Антоку (Antoku) || 1987 EB || 3 марта 1987 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
|(3687) Dzus || A908 TC || 7 октября 1908 || Хайдельберг || Август Копфф
|-
|(3688) Навахо (Navajo) || 1981 FD || 30 марта 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3689) Yeates || 1981 JJ2 || 5 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3690) Ларсон (Larson) || 1981 PM || 3 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3691) Беда (Bede) || 1982 FT || 29 марта 1982 || Cerro El Roble || L. E. González
|-
|(3692) Рикман (Rickman) || 1982 HF1 || 25 апреля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3693) Barringer || 1982 RU || 15 сентября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3694) Sharon || 1984 SH5 || 27 сентября 1984 || Паломар || A. W. Grossman
|-
|(3695) Fiala || 1973 UU4 || 21 октября 1973 || Андерсон-Меса || Генри Джиклас
|-
|(3696) Herald || 1980 OF || 17 июля 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3697) Guyhurst || 1984 EV || 6 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3698) Мэннинг (Manning) || 1984 UA2 || 29 октября 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3699) Milbourn || 1984 UC2 || 29 октября 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3700) Геовильямс(Geowilliams) || 1984 UL2 || 23 октября 1984 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|}